Bratton ist der Familienname folgender Personen:
 Bill Bratton (William Joseph Bratton; * 1947), US-amerikanischer Polizist, Polizeichef von New York City
 Creed Bratton (* 1943), US-amerikanischer Schauspieler und Musiker
 David Bratton (1869–1904), US-amerikanischer Schwimmer
 Elegance Bratton, US-amerikanischer Fotograf, Filmregisseur und Drehbuchautor
 Heather Bratton (1987–2006), US-amerikanisches Fotomodell
 Howard C. Bratton (1922–2002), US-amerikanischer Jurist
 John Bratton (1831–1898), konföderierter Brigadegeneral, später US-amerikanischer Politiker
 Johnny Bratton (1927–1993), US-amerikanischer Boxer
 Joseph K. Bratton (1926–2007), US-amerikanischer Generalleutnant